Colin Sturgess, coureur cycliste anglais
 Eric Sturgess, joueur de tennis sud-africain
 Jim Sturgess, acteur britannique
 Olivia Sturgess, écrivaine britannique de fiction
 Paul Sturgess, joueur anglais de basket-ball

Voir aussi 
 Sturges
 Sturgis
 Sturge

Patronyme anglais